Miejscowości w USA:
 Plover – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Plover – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Plover – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Plover – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
Gminy w USA:
 Plover (ang. Plover Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Plover (ang. Plover Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage